E31 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS E31, un sous-marin de la Royal Navy.

Médecine 
 Dysfonctionnement pluriglandulaire, d'après la Classification internationale des maladies.

Transport 
Automobile 
 BMW Série 8 I (E31), une automobile du constructeur allemand BMW.

Route
   Route européenne 31, une route traversant l'Allemagne et les Pays-Bas.

Signalisation
 Panneau E31, un panneau permettant de localiser un lieu traversé par la route pour lequel il n'existe pas de panneau spécifique en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres